Green Holm kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Muckle Green Holm, Skottland, Orkneyöarna, 
 Little Green Holm, ö, Skottland, Orkneyöarna, 
 Green Holm (ö i Storbritannien, lat 60,20, long -1,12), Skottland, Shetlandsöarna, 
 Green Holm (ö i Storbritannien, lat 60,13, long -1,32), Skottland, Shetlandsöarna, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar